Симек — многозначное имя собственное.
 Симек, Фрэнк (род. 1984) — американский футболист, который в настоящее время является свободным агентом.
 Симек — чувашский народный праздник, посвященный поминовению усопших родственников с посещением кладбищ.